In de wetenschap: een voorbeeldgeval in de praktijk, zie casus (wetenschap)
Zie ook: Casuïstiek
In de taalkunde: een synoniem voor naamval
Casus (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen